Die Saison 2013/14 der Wysschaja Hockey-Liga ist die 22. Spielzeit der zweithöchsten russischen Eishockeyspielklasse und die vierte seit Gründung der Liga.

Änderungen im Vergleich zum Vorjahr 
 Der HK Lipezk wurde als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.
 Der HK Junost Minsk aus Belarus kehrt nach nur einem Jahr wieder in die belarussische Extraliga zurück und nimmt somit nicht mehr an der VHL teil.
 Lokomotive Jaroslawl löst seine 2. Mannschaft auf.
 Der HK WMF Sankt Petersburg wurde nach Kondopoga umgesiedelt und änderte seinen Namen in HK WMF-Karelija.
 Ariada-Akpars Wolschsk änderte seinen Namen in Ariada Wolschsk.

Modus 
Die Liga umfasst 26 Teilnehmer (24 russische und zwei kasachische). Diese bestreiten jeweils in Hin- und Rückspiel gegen jeden anderen Teilnehmer der Liga, woraufhin jede Mannschaft insgesamt 50 Spiele in der Hauptrunde bestreitet. Die 16 bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich anschließend für die Playoffs, in denen der Zweitligameister ausgespielt wird. Für einen Sieg nach der regulären Spielzeit erhält jede Mannschaft drei Punkte, bei einem Sieg nach Verlängerung zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Verlängerung gibt es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Playoffs

Weblinks 
 Offizielle Webseite der Liga (russ.)

Saison der Wysschaja Hockey-Liga
Eishockeysaison 2013/14